Erbin steht für:
 einen weiblichen Nachlassempfänger, siehe Erbe
 eine Stadt in Syrien, siehe Irbin

Siehe auch:

 Die Erbin